Burträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Burträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (12,9 km²)
Burträsk ligger vid denna sjö, 
Nedre-Burträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (29 ha)
Övre-Burträsket, sjö i Norsjö kommun och Skellefteå kommun,  (34,6 ha)
Burträsket, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (7,72 ha)
Burträsket, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (20,1 ha)

Se även
Burträsk, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn